RCT est l'abréviation :

 en français :
 du Rugby club toulonnais, un club de rugby à XV.
 de la radio associative Radio Charpennes Tonkin.
 du jeu vidéo de gestion RollerCoaster Tycoon.
 en anglais :
 de Randomized controlled trial, (en français essai randomisé contrôlé), un type d'étude scientifique.

Par ailleurs, la Ruf RCT est une voiture de sport produite par le constructeur allemand Ruf Automobile.